Asistencia puede referirse a:

Asistencia sanitaria.
Asistencia letrada o jurídica, la función de cualquier abogado o servicio jurídico en favor de su cliente, y especialmente el derecho a recibir esta asistencia por parte de los detenidos y reos.
Asistencia (fútbol) o pase de gol, el pase que permite a un jugador marcar gol.
Asistencia (baloncesto), el pase que permite o facilita a un jugador encestar (y análogamente, en otros deportes de equipo, la jugada que pone a otro jugador en condiciones muy favorables para marcar un tanto).